Le championnat du monde de rallycross FIA 2016 présenté par Monster Energy est la troisième saison du Championnat du monde de rallycross FIA. La saison comporte douze épreuves et a démarré le 15 avril avec l'épreuve portugaise disputée à Montalegre. La saison prendra fin à Rosario, Argentine. Le suédois Mattias Ekström est titré dès l'avant dernière course le 16 octobre en Allemagne en Supercar et son équipe EKS RX remporte le championnat équipe lors de la dernière manche en Argentine. Le français Cyril Raymond est champion en catégorie RX Lites.

Calendrier

Le calendrier est présenté le 30 octobre 2015, avec la suppression de la manche d'Italie et de Turquie et l'ajout d'une épreuve en Lettonie. Le 2 décembre 2015, le conseil mondial du sport automobile de la FIA approuve à Paris le calendrier 2016 du FIA World Rallycross championship, et confirme aussi la séparation du Championnat d'Europe de rallycross et du Championnat du monde dès les qualifications sur chaque épreuve.

Equipes et pilotes 

* Inéligible au classement équipe

Classement général

Attribution des points

Championnat pilotes

Championnat équipes

Coupe RX Lites

Notes et références

Annexes

Article connexe 
 Championnat d'Europe de rallycross

Liens externes 
 
 

2016
Rallycross
Sport automobile en 2016